Натуральне число 2066
 2066 рік до нашої ери
 2066 рік нашої ери